Сент-Юрюж (Saint-Huruge) — французская коммуна департамента Сона и Луара.
 Сент-Юрюж, Виктор Амедей де (Victor Amédée de La Fage de Saint-Huruge; 1750—1801) — французский маркиз, один из популярных ораторов Пале-Рояля.

Примечания